Jesus Christ Superstar – rock opera z przełomu lat 1969-1970

Filmy 
 Jesus Christ Superstar – film z 1973 r. w reżyserii Normana Jewisona
 Jesus Christ Superstar – film z 2000 r.

Albumy muzyczne 
 Jesus Christ Superstars – ścieżka dźwiękowa filmu z 1973 roku
 Jesus Christ Superstars – album grupy Laibach